Аббеви́ль-ле-Конфла́н () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Конфлан-ан-Жарнизи.

География  
Аббевиль-ле-Конфлан расположен в 26 км к западу от Меца и в 65 км к северо-западу от Нанси. Соседние коммуны: Озерай на севере, Атриз на востоке, Жиромон и Лабри на юго-востоке, Конфлан-ан-Жарнизи и Бонкур на юге, Тюмеревиль на западе.

Население

Примечания

Ссылки  
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель